Робърт може да се отнася за:

 Хора с лично или средно име Робърт

 Робърт де Ниро (1943-), американски актьор
 Робърт Плант (1948-), английски рок певец
 Робърт Скот (1868-1912), английски морски изследовател
 Робърт Луис Стивънсън (1850-1894), британски писател
 Робърт Удроу Уилсън (1936), американски физик
 Робърт Хайнлайн (1907-1988), американски писател
 Робърт Хук (1635-1703), английски учен

 Хора с фамилно име Робърт: